John Noyes kan syfta på:

* Richard D. Noyes (född 1972), amerikansk botaniker
 Richard M. Noyes (1919–1997), amerikansk fysikalisk kemist